Aziatisch kampioenschap voetbal 1988 (hoofdtoernooi)
 Aziatisch kampioenschap voetbal 1988 (kwalificatie)